La Aviva Premiership 2015-2016 è stata la 29ª stagione della English Premiership.

Squadre partecipanti

Prima fase

Risultati

Classifica

Playoff

Semifinali

Finale

Note